Geografia:
Estany Pudent, estany a Formentera.
 Biografies:
Larri Pudent, cònsol romà
 Quint Servili Pudent, cònsol romà